Кемерши — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кемерши — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Кемерши — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.